Корбеј може да се односи на:
 Корбеј (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Корбеј (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Корбеј Есон, насељено место у Француској, у департману Есон
 Корбеј Серф, насељено место у Француској, у департману Оаза